Едмунд Стротър Фелпс младши (; роден 26 юли 1933) е американски икономист и носител на Нобеловата награда за икономика на Шведската банка от 2006.

Фелпс е МакВикар професор по политическа икономия в Колумбийския университет от 1982 г.

Публикации

Външни препратки 
 Страница на сайта на Колумбийския университет
 Нобелова лекция

Американски икономисти
Възпитаници на Йейлския университет
Колумбийски университет
Членове на Националната академия на науките на САЩ
Академици на РАН
Носители на Нобелова награда за икономика
Американски нобелови лауреати
Родени в Еванстън